Müggendorf steht für:
 Müggendorf (Cumlosen), ein bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Cumlosen im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Stadtteil der Stadt Otterndorf